Edet steht für:

 Edet (Piteå), ein Ortsteil des schwedischen Orts Piteå
 Edet (Nauru, Nibok), eine Ortschaft im Distrikt Nibok der Republik Nauru
 Edet (Nauru, Uaboe), eine Ortschaft im Distrikt Uaboe der Republik Nauru

Edet ist der Familienname folgender Personen:

 Emilia Edet (* 1946), nigerianische Sprinterin, Hürdenläuferin und Weitspringerin
 Nicolas Edet (* 1987), französischer Straßenradrennfahrer